Heuglin ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Heuglin († 1578), deutscher Theologe und Universitätsbibliothekar
 Theodor von Heuglin (1824–1876), deutscher Afrika- und Polarforscher sowie Ornithologe